Se conocen varios personajes históricos bajo el nombre de Alejandro II:

 Alejandro II de Macedonia, 370 a 368 a. C.
 Alejandro II de Epiro (272 a. C.).
 Alejandro II, Papa entre 1061 y 1073.
 Alejandro II de Escocia (1198-1249).
 Alejandro II de Rusia (1818-1881).